Карл Йегер (; 1833—1887) — немецкий , мастер исторической живописи.

Биография 

Карл Йегер родился 17 октября 1833 года в городе Нюрнберге. Обучался искусству рисования сперва у  и Августа фон Крелинга, затем оттачивал художественное мастерство в Мюнхенской академии художеств.

Преимущественно Йегер писал картины на сюжеты баварской истории. Служил профессором в Нюрнбергском художественном училище (ныне Нюрнбергская Академия изобразительных искусств.

Он нарисовал множество иллюстраций к «Песни о колоколе» Шиллера и для «Шиллеровской галереи» Брукмана.

Карл Йегер умер 15 декабря 1887 года в родном городе.

Примечания

Ссылки 
 Goethezeitportal mit einer Biographie zu Jaeger.

 

Выпускники Мюнхенской академии художеств
Исторические художники Германии